Termin SAR ima više značenja:

 Specifična konstanta apsorpcije, mera količine energije koju apsorbuje telo kada je izloženo radio zračenju 
 Odnos strukture i aktivnosti (), odnos hemijske strukture i biološke aktivnosti
 Centralnoafrička Republika (poznata i kao Srednjoafrička Republika), država u Africi